Il Pool A della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2012 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B, Pool C, Pool D)

Estonia vs. Bulgaria

Estonia vs. Austria

Austria vs. Bulgaria

Verdetti
Austria ammessa al playoff contro la prima del Pool C per uno dei due posti (l'altro se lo contendono le vincitrici degli altri due pool) agli spareggi per il Gruppo Mondiale II.
Estonia condannata al playout contro l'ultima del Pool C per evitare la retrocessione al Gruppo II.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2012